Тлапеуала:

 Тлапеуала — город в муниципалитете Тлапеуала Мексики, входит в штат Герреро.
 Тлапеуала — муниципалитет в Мексике, входит в штат Герреро.